Soukha reka est un nom bulgare (le nom étant écrit Суха река) signifiant littéralement « rivière asséchée », et qui peut désigner :
Soukha reka, village bulgare de l'obchtina de Veliki Preslav, situé dans l'oblast de Choumen ;
Soukha reka, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.

Par ailleurs, il existe un quartier de la ville de Sofia nommé Soukhata reka (en bulgare : Сухата река = Soukhata reka), dont le nom pourrait être traduit par « la rivière asséchée », le suffixe –та jouant le rôle d'article défini pour les substantifs féminins.